Тур Вандеи () — ежегодная шоссейная классическая велогонка. Гонка проводится под эгидой Международного союза велосипедистов, входит в UCI Europe Tour.

История 
Велогонка протяженностью около 200 км, основанная в 1972 году Морисом Мартино и управляемая сегодня его сыном Бернаром Мартино.

Традиционно проходит в начале октября в сельской местности французского департамента Вандея, вокруг города Ла-Рош-сюр-Йон.

С 1972 по 1979 год проводилась для любителей, затем была открыта для профессионалов.

Входит в Велошоссейный кубок Франции. С 2005 года классифицирована UCI в категорию 1.1, включена в UCI Europe Tour

Победителями дважды становились российские велогонщики: Дмитрий Жданов (1993) и Павел Брутт (2009).

Победители

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт
 
 
 
 
 
 
 Тур Вандеи (sur memoire-du-cyclisme.eu)
 Тур Вандеи (siteducyclisme.net)
 Тур Вандеи (cqranking.com)

Мероприятия, регулярно проводимые с 1972 года
Велогонки во Франции
Спорт во Франции